57 – rok
 57 p.n.e.
 57 (liczba)